Rigsdagsvalget i Finland 2015 blev afholdt den 19. april 2015. Der skulle vælges 200 medlemmer til det finske parlament efter D'Hondts metode. Centerpartiet blev valgets vinder, og deres kandidat Juha Sipilä overtog derfor statsministerposten.

Ifølge Finlands grundlov skal der holdes rigsdagsvalg hvert fjerde år.. Der var 4.463.333 stemmeberettigede til valget i Finland.

Valgresultat 

Mærkeringer
* Ålands ene mandat gik til listeforbundet Åland Samling mellem de ålandske partier.

Meningsmålinger

Referencer

Politiske valg i Finland
Politiske valg i 2015